Чемпионат мира по дзюдо 1993 года прошёл в городе Гамильтон (Канада) с 30 сентября по 3 октября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты мира в Канаде
Сентябрь 1993 года
Октябрь 1993 года
Международные спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)
Международные соревнования по дзюдо в Канаде